Hillesheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hillesheim, Vulkaneifel – stad i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 
 Hillesheim, Mainz-Bingen – kommun i Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz,